Хельмут () — мужское имя германского происхождения.

Фамилия 
 Хельмут, Валентина (1928—2023) — советский и латвийский скульптор.
 Хельмут, Пауль (1879—1919) — датский органист и композитор.
 Хельмут, Фил (род. 1964) — профессиональный американский игрок в покер.
 Хуг-Хельмут, Гермина (урождённая фон Хугенштейн; 1871—1924) — австрийский психоаналитик и педагог.